Cabean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cabean, Semarang, by, 
 Cabean, Demak, by, 
 Cabean, Madiun, by, 
 Cabean, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar